Itapecuru Mirim (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Itapecuru Mirim (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão